Osoby o tym nazwisku:
 Kuba Dyniewicz – polski aktor telewizyjny i filmowy
 Teodor Dyniewicz – rzymskokatolicki duchowny
 Władysław Dyniewicz – amerykański księgarz, drukarz i wydawca, działacz polonijny